Chincha Alta (plaats), een stad in Peru
 Chincha (provincie), een provincie van Peru
 Chincha Alta (district), een district van Peru
 Chincha Baja,  een district van Peru
 Chincha (cultuur), een precolumbiaanse Peruviaanse cultuur, in 1476 verslagen door de Inca's